Bo Larsson kan syfta på:

Bo Larsson (arkitekt), (1923–2004)
Bo Larsson (fotbollsspelare), född 1944
Bo Larsson (företagare), född 1945
Bo Larsson (konstnär), född 1945
Bosse Larsson, programledare, (1934–2015)